Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1922/23 werd beslist via de kampioenscompetitie met RCH als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, Willem II van Zuid, en van de Westelijke RCH.

Eindstanden

Kampioenscompetitie 

(*) Willem II 2 Punten in mindering

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

3Velocitas, Friesland en Alcides kregen twee punten in mindering.

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West

1Naar West I volgend seizoen. 
2Naar West II volgend seizoen.

 1922/23
Competitievoetbal 1922/23